Kloster Kempten steht für:
 Fürstäbtliche Residenz in Kempten
 Fürststift Kempten, historisches Territorium der ehemaligen Benediktinerabtei in Kempten